Baxiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baxiang (socken i Kina, Fujian), 
 Baxiang (socken i Kina, Tibet), 

Robotskapade Kinaförgreningar